Андре́й Купцо́в:
 Купцов, Андрей Георгиевич (1950—2022) — русский писатель, публицист.
 Купцов, Андрей Сергеевич (род. 1971) — советский футболист и тренер.